Чемпіонат Албанії 1996–1997 — 58-й чемпіонат Албанії з футболу. Змагання були перервані через заворушення в Албанії у січні-березні 1997 року та були завершені у серпні цього ж року. Замість другої частини чемпіонату була зіграна фаза плей-оф, де всі учасники за своїми турнірними позиціями після 17 турів були поділені на три групи по 6 клубів для визначення чеміпона та місць підсумкової класифікації. Чемпіоном втретє поспіль стала Тирана. Жоден із клубів не кваліфікувався до єврокубків, оскільки Чемпіонат Албанії 1996–1997 завершився у серпні.

Команди-учасниці

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. До 17 туру клуб Сопоті (Лібражд) мав назву Албанія Табак.
2. Після закінчення сезону клуб Олімпік (Тирана) змінив назву на Динамо (Тирана).

Позначення:

Результати

Плей-оф

Група 1 

Примітки: 
1. З клубу Фламуртарі (Вльора) було знято 4 очки за сутички серед натовну у останньому турі.

Результати

Група 2

Результати

Група 3 

Примітки: 
1. Клуб Шкіпонья (Гірокастра) відмовився від участі у плей-оф.

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на rsssf 

1996—1997
Албанія
Албанія